Hanleya är ett släkte av blötdjur som beskrevs av Gray 1857. Hanleya ingår i familjen Hanleyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Hanleya